De Griekse voetbalclub PAOK Saloniki speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt PAOK Saloniki

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1965/66
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Wiener Sport-Club
|2-7||2-1 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Club Luik
|2-5||0-2 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Dinamo Boekarest
|1-5||0-5 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1972/73
|Europacup II
|1R
|
|Rapid Wien
|2-2 <small>u||0-0 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|Legia Warschau
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Olympique Lyonnais
|7-3||3-3 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AC Milan
|2-5||0-3 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1974/75
|Europacup II
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Barcelona
|2-6||1-0 (T)|| 1-6 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1976/77
|Europacup I
|1R
|
|Omonia Nicosia
|3-1||2-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8F
|
|FC Dynamo Kiev
|0-6||0-4 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1977/78
|Europacup II
|1R
|
|Zagłębie Sosnowiec
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Vejle BK
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|Servette FC Genève
|2-4||2-0 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1981/82
|Europacup II
|1R
|
|Eintracht Frankfurt
|2-2 (4-5 ns)||0-2 (U)|| 2-0 nv (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1982/83
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Sochaux
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 nv (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Sevilla FC
|2-4||2-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Lokomotiv Plovdiv
|5-2||2-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Bayern München
|0-0 (8-9 ns)||0-0 (T)||0-0 nv (U)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|Hellas Verona
|2-5||1-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|SSC Napoli
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Sevilla FC
|0-0 (3-4 ns)||0-0 (U)||0-0 nv (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|KV Mechelen
|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Swarovski Tirol
|0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Paris Saint-Germain
|0-5||0-2 (U)|| 0-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|2Q
|
|Spartak Trnava
|6-3||5-3 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1R
|
|Arsenal FC
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Atlético Madrid
|6-9||2-5 (U)|| 4-4 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|2Q
|
|Glasgow Rangers
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Lokomotivi Tbilisi
|9-0||7-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|SL Benfica
|3-3 (1-4 ns)||1-2 (T)|| 2-1 nv (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|Beitar Jeruzalem
|6-4||3-1 (T)|| 3-3 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Udinese Calcio
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 nv (T)
|-
|
|
|3R
|
|PSV
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Kärnten
|4-0||0-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Marila Příbram
|8-3||6-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|3R
|
|PSV
|4-6||3-2 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|Leixões SC
|5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|Grasshopper Club Zürich
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|3R
|
|Slavia Praag
|1-4||1-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Lyn Oslo
|3-1||0-1 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Debreceni VSC
|1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2004/05
|Champions League
|3Q
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|0-4||0-3R (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1R
|
|AZ Alkmaar
|3-5||2-3 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|Metaloerh Donetsk
|3-3 <small>u||1-1 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="5"|4.0
|-
|
|
|Groep G
|
|FK Sjachtar Donetsk
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|Groep G
|
|VfB Stuttgart
|1-2||1-2 (T)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Rapid Boekarest
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|Groep G (4e)
|
|Stade Rennes
|5-1||5-1 (T)||
|-
|2009/10
|Europa League
|3Q
|
|Vålerenga IF
|2-2 <small>u||2-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|PO
|
|sc Heerenveen
|1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2010/11
|Champions League
|3Q
|
|AFC Ajax
|4-4 <small>u||1-1 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="6"|11.5
|-
|2010/11
|Europa League
|PO
|
|Fenerbahçe SK
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|
|
|Groep D
|
|Villarreal CF
|1-1||0-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep D
|
|Club Brugge
|2-2||1-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep D (2e)
|
|GNK Dinamo Zagreb
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|FK CSKA Moskou
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|Vålerenga IF
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
|rowspan="6"|13.5
|-
|
|
|PO
|
|Karpaty Lviv
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Shamrock Rovers
|5-2||2-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|Groep A (1e)
|
|Roebin Kazan
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Udinese Calcio
| 0-3||0-0 (U)|| 0-3 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League  
|3Q || || Bnei Jehoeda Tel Aviv ||6-1|| 2-0 (U)|| 4-1 (T) ||rowspan="2"|3.0
|-
| || || PO ||  || Rapid Wien ||2-4|| 2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2013/14 || Champions League || 3Q ||  || Metalist Charkov ||1-3|| 0-2 (T)|| 1-1 (U) * ||rowspan="6"|10.0
|-
| || || PO ||  || FC Schalke 04 ||3-4|| 1-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
| 2013/14 || Europa League || Groep L||  || AZ Alkmaar ||3-3|| 1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
| || || Groep L||  || Maccabi Haifa ||3-2|| 3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || Groep L (2e)||  || Sjachtjor Karaganda ||4-1|| 2-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
| || || 2R ||  || SL Benfica ||0-4|| 0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2014/15 || Europa League || PO ||  || Zimbru Chisinau ||4-1|| 0-1 (U)|| 4-0 (T) ||rowspan="4"|6.0
|-
| || || Groep K||  || ACF Fiorentina ||1-2|| 0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || Groep K||  || EA Guingamp || 1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
| || || Groep K (3e)||  || Dinamo Minsk ||8-1|| 6-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|2015/16 || Europa League || 2Q ||  || NK Lokomotiva Zagreb ||7-2|| 1-2 (U) || 6-0 (T)||rowspan="6"|10.0
|-
| || || 3Q ||  || Spartak Trnava ||2-1|| 1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || PO ||  || Brøndby IF || 6-1||5-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || Groep C||  || Borussia Dortmund ||2-1|| 1-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || Groep C||  || FK Krasnodar ||1-2|| 0-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
| || || Groep C (3e)||  || Qäbälä PFK ||0-0|| 0-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2016/17 || Champions League || 3Q ||  || AFC Ajax ||2-3||1-1 (U)|| 1-2 (T) ||rowspan="6"|10.5
|-
|2016/17 || Europa League || PO ||  || FC Dinamo Tbilisi ||5-0|| 3-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep J||  || ACF Fiorentina ||3-2|| 0-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
| || || Groep J||  || Slovan Liberec ||4-1|| 2-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep J (2e)||  || FK Qarabağ ||0-3|| 0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
| || || 2R ||  || FC Schalke 04 ||1-4|| 0-3 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2017/18 || Europa League || 3Q ||  || Olimpik Donetsk ||3-1|| 1-1 (U)|| 2-0 (T) ||rowspan="2"|2.5
|-
| || || PO ||  || Östersunds FK ||3-3|| 3-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2018/19 || Champions League || 2Q ||  || FC Basel ||5-1|| 2-1 (T)|| 3-0 (U) ||rowspan="6"|6.0
|-
| || || 3Q ||  || Spartak Moskou ||3-2||  3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || PO ||  || SL Benfica ||2-5|| 1-1 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2018/19 || Europa League || Groep L||  || Chelsea FC ||0-5|| 0-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
| || || Groep L||  || FK BATE Borisov ||5-4|| 4-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
| || || Groep L (4e)||  || Videoton FC ||0-3|| 0-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2019/20 || |Champions League || 3Q ||  || AFC Ajax || 4-5||2-2 (T)|| 2-3 (U)  ||rowspan="2"|1.5
|-
|2019/20 || Europa League || PO ||  || Slovan Bratislava || 3-3 <small>u|| 0-1 (U)||3-2 (T)
|-
|2020/21 || Champions League || 2Q ||  || Beşiktaş JK ||3-1||3-1 (T)|| ||rowspan="6"|8.0
|-
| || || 3Q ||  || SL Benfica || 2-1|| 2-1 (T)||
|-
| || || PO ||  || FK Krasnodar ||2-4 || 1-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2020/21 || Europa League || Groep E ||  || PSV ||6-4 ||4-1 (T) ||2-3 (U)
|-
| || || Groep E ||  || Granada CF || 0-0 ||0-0 (U) ||0-0 (T)
|-
| || || Groep E (3e) ||  || Omonia Nicosia ||2-3 ||1-1 (T) || 1-2 (U)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 3Q ||  ||Bohemians Dublin FC || 3-2 || 1-2 (U) || 2-0 (T) ||rowspan="8"|17.5
|-
| || || PO ||  || HNK Rijeka || 3-1 || 1-1 (T) || 2-0 (U)
|-
|  ||  || Groep F||  || FC Kopenhagen || 3-3 || 2-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|  ||  || Groep F||  || Slovan Bratislava || 1-1 || 1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  ||  || Groep F (2e) ||  || Lincoln Red Imps FC || 4-0 || 2-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  ||  || 1/16 ||  || FC Midtjylland || 2-2 <small>(5-3 ns) || 0-1 (U) || 2-1 (T)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || KAA Gent || 3-1 || 1-0 (T) || 2-1 (U)
|-
|  ||  || 1/4 ||  || Olympique Marseille || 1-3  || 1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Levski Sofia || 1-3 || 0-2 (U) || 1-1 (T) ||0.5
|-
|}
 * 2013/14: Omdat  Metalist Charkov uitgesloten werd voor Europees voetbal mocht PAOK vervolgens hun plaats innemen.

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 192.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

PAOK Saloniki
PAOK Saloniki